8 (getal), Grieks: octa
 in de chemie een aanduiding voor een stof met acht gelijke atomen of groepen in een molecuul, bijvoorbeeld octaan
 in de wiskunde als voorvoegsel in bijvoorbeeld octaëder
 Octa (koning), mogelijk legendarische koning van Kent
 Octa (plaats), een dorp in de Amerikaanse staat Ohio
 Overseas Countries and Territories Association